Cesare Mangili (1850-1917) – banchiere, finanziere e commerciante italiano
 Ferdinando Mangili (1943) – ex calciatore italiano
 Giovanna Mangili (1967) – politica e attivista italiana
 Manuela Mangili (1983) – ex calciatrice italiana
 Vittorio Mangili (1922) – giornalista italiano